Drei Gleichen – comune tedesco della Turingia
 Drei Gleichen – gruppo di tre fortezze della Turingia